The Agonist — музыкальная группа, образованная в 2004 году в Канаде.

Американский журнал Revolver назвал бывшую вокалистку Алиссу Уайт-Глаз «одной из самых горячих цыпочек в метале». На песню «Business Suits And Combat Boots» режиссёром Дэвидом Бродски(All That Remains, GWAR, The Red Chord) был снят музыкальный клип. Тексты песен альбома затрагивают такие проблемы современного общества, как опыты над животными, наркоманию, борьбу за сохранение окружающей среды и жестокое отношение к людям и животным.

В марте 2014 года Уайт-Глаз объявила, что была приглашена участниками шведской мелодик дэт-метал группы Arch Enemy в качестве новой вокалистки на замену ушедшей Ангеле Госсов. На роль вокалистки The Agonist была выбрана Вики Псаракис.

Состав группы

Нынешний состав 
 Дэнни Марино — соло-гитара (2004–настоящее время)
 Крис Келлс — бас-гитара, бэк-вокал (2004–настоящее время)
 Саймон МакКей — ударные, перкуссия (2007–настоящее время)
 Паскаль Жобин — ритм-гитара (2010–настоящее время)
 Вики Псаракис — вокал (2014–настоящее время)

Бывшие участники 
 Дэрек Нэйдон — ударные (2004–2007)
 Алисса Уайт-Глаз — вокал (2004–2014)
 Эндрю Тэпли — ритм-гитара (2007–2008)
 Крис Эдолф — ритм-гитара (2009)

Временная шкала

Дискография

Альбомы 
 2007 — «Once Only Imagined»
 Дебютный альбом «The Agonist», релиз которого состоялся 14 августа 2007 года. После выхода этого альбома группа активно развивала концертную деятельность и выступала с такими группами как God Forbid, Sonata Arctica, Overkill, Epica, Visions of Atlantis, и Enslaved.

 2009 — «Lullabies For The Dormant Mind»
 Второй альбом группы, который спродюсировал Кристиан Дональдсон. Гостями на альбоме стали скрипач Ави Лудмер, классические пианисты Мелина Сучен и Джонатан Лефрансуа-Ледюк, наряду со многими музыкантами из Монреаля.
 2011 — «The Escape» (EP)
 Алисса на своей странице в Facebook сообщила, мини-альбом «The Escape» будет доступен на iTunes и для предзаказа с 3 сентября. Работа была сведена Ту Мадсеном, известным по работе с The Haunted, Dark Tranquility и Suicide Silence. В альбом вошло лишь два трека (Lonely Solipsist и The Escape), которые позднее появятся и на полноформатном альбоме.
 2012 — «Prisoners»
 Релиз третьего студийного состоялся 5 июня 2012 на Century Media, запись происходила под руководством бессменного продюсера группы, Кристиана Дональдсона. Алисса говорит, что во время написания и записи материала проявились некоторые сложности. В процесс написания материала был вовлечен Саймон, что сказалось на вокальных партиях и на структуре самих песен.
На песню Panophobia компанией Five Knights Production был снят клип, представляющий собой видео с одного из живых выступлений группы.
 2015 — «Eye of Providence»
 Выпущен 23 февраля
 2016 — «Five»
 2019 — «Orphans»

Клипы

Примечания

Ссылки 

 
 The Agonist на сайте Allmusic 
 Биография группы на сайте MusicMight 

Дэт-метал-группы Канады
Музыкальные коллективы из Монреаля
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Рок-группы с женским вокалом
Исполнители Century Media Records
Квартеты
Квинтеты